Dmitri Maximow (russ. Дмитрий Максимов) ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Maximow (Leichtathlet) (* 1977), russischer Langstreckenläufer
 Dmitri Sergejewitsch Maximow, sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Dmitri Walerjewitsch Maximow (* 1975), russischer Eishockeyspieler